MX est un digramme :
 1010, le nombre, en chiffre romain,

MX est un code, qui peut signifier :
 Missile Experimental, un nom donné initialement au projet de missile balistique intercontinental (ICBM) américain LGM-118A Peacekeeper,
 Motocross, discipline sportive motorisée
 Morlaix, selon la liste des quartiers maritimes
 Mexique, 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 .mx, selon la liste des Internet TLD (Top level domain)
 Mexicana (Mexique), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 MX record ou mail exchange record dans une zone DNS.

Mx est un symbole, qui signifie :
 Maxwell, une unité CGS « électromagnétique » à trois dimensions de flux d'induction magnétique,

Mx est également :

 Mx, un titre de civilité non-binaire utilisé en langue anglaise.

Voir aussi 
 M10

Code